Mancino ist der Familienname folgender Personen:

 Giuliano Mancino (* vor 1475; † nach 1524), auf Sizilien tätiger Marmorbildhauer der Renaissance aus Carrara
 Nicola Mancino (* 1931), ehemaliger italienischer Politiker
 Thomas Mancino, US-amerikanischer General